У́нгвари () — венгерская фамилия. Известные носители:
 Унгвари, Аттила (род. 1988) — венгерский дзюдоист, призёр чемпионатов Европы; брат Миклоша Унгвари.
 Унгвари, Лайош (1902—1984) — венгерский скульптор.
 Унгвари, Миклош (род. 1980) — венгерский дзюдоист, серебряный призёр олимпийских игр (2012), бронзовый призёр чемпионата мира (2005, 2007, 2009), многократный победитель чемпионата Европы и национального первенства.